Umstrukturierung wird als Begriff verwendet: 

In der Wirtschaft, oft unter der Bezeichnung Restrukturierung und beschreibt die Neugestaltung der aktuellen Geschäftsprozesse und betrieblichen Strukturen.
In der Psychotherapie beschreibt kognitive Umstrukturierung die Veränderung der gedanklichen bzw. kognitiven Lebenskonzepte des Menschen. 
In der Denkpsychologie und Gestaltpsychologie beschreibt  Umstrukturierung die Veränderung der Wahrnehmung, z. B. beim Problemlösen.